Katri Lylynperä (ur. 3 stycznia 1994 w Vammala) – fińska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Vuokatti Ski Team Kainuu.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 25 lutego 2011 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego „Pucharu Skandynawskiego” we fińskiej miejscowości Keuruu, gdzie nie wystartowała w sprincie stylem klasycznym. 4 grudnia 2011 w fińskim Kontiolahti podczas zawodów FIS Race zajęła 6. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 11 lutego 2012 roku w Nové Město, gdzie na dystansie 15 km stylem klasycznym zajęła 44. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Ruce, 27 listopada 2015 w sprincie stylem klasycznym zajęła 15. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1994